Herrarnas öppna viktklass i judo vid olympiska sommarspelen 1980 avgjordes i Moskva den 2 augusti.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Pool A

Pool B

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1980